Casaccia steht für:

 Casaccia, Strassendorf im Bergell im Kanton Graubünden

Casaccia ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Casaccia (1719–1793), italienischer Opernsänger (Bass)
 Giuseppe Casaccia (1714–1783), italienischer Opernsänger (Bass)